Островите на Хърватия са отличителна черта на цялото далматинско крайбрежие на страната по Адриатическо море.

Те са част от т.нар. далматински тип бряг и са разположени край бреговете, като по правило имат продълговата форма успоредно на крайбрежието. Техните размери варират от големи острови с площ от 405 кв. км. до най-малки скали. Общият им брой е 1145 острова, като само 47 от тях са обитаеми, а останалите по-големи 651 – необитаеми. Има и 389 описани като скали, а 78 – рифове. 

Повечето от големите хърватски острови се намират на юг и са атрактивна туристическа дестинация.

Хърватските острови подредени по площ 
Това е списък на хърватските острови надвишаващи 6 км²:

Географско разположение (от северозапад на югоизток)

Хърватско приморие 
 Бриуни
 Кърк
 Црес
 Пръвич (Крък)
 Лошин
 Уние
 Раб
 Паг
 Маун
 Олиб
 Силба
 Премуда

Централна Далмация 
 Вир
 Молат
 Сеструн
 Дуги оток
 Углян
 Иж
 Пашман
 Жут
 Корнат
 Муртер
 Първич
 Зларин
 Каприе
 Жирйе
 Ябука

Южна Далмация 
 Чиово
 Дървеник Вели
 Дървеник Мали
 Шолта
 Брач
 Хвар
 Вис
 Корчула
 Ластово
 Млет
 Шипан
 Лопуд
 Колочеп
 Локрум

Източници

Вижте също 
 Далматински острови
 Списък на обитаемите хърватски острови

Външни препратки 
 Duplančić Leder, T.; Ujević, T.; Čala, M. (2004): Duljine obalne crte i površine otoka na hrvatskom dijelu Jadranskog mora određene s topografskih karata mjerila 1:25 000, Geoadria, Vol. 9, No. 1, 5 – 32.